Аврикур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель
 Аврикур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Аврикур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мозель